Кольди — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кольди — село в Енбекшиказахском районе Алматинской области.
 Кольди — село в Карасайском районе Алматинской области.